Квотати́в (от  «цитата»), также цитати́в, пересказывательное наклонение — в лингвистике показатель, указывающий на то, что высказывание представляет собой цитату или пересказ полученной с чужих слов информации. Таким образом, термин используются два обозначения двух различных понятий:
 квотатив как средство введения в текст буквальной цитаты;
 квотатив как разновидность категории эвиденциальности (косвенная засвидетельствованность, когда описывается информация, полученная от третьего лица).

В англоязычной литературе термин используется, как правило, во втором смысле.

Типы квотативных показателей и их источники 
Подробную характеристику квотатива как показателя цитации даёт немецкий исследователь Том Гюльдеман. Он описывает квотатив как лингвистическое выражение, используемое рассказчиком, чтобы обозначить слушателям, когда в его (рассказчика) речь вводятся чужие слова (). При этом чужая речь понимается в широком смысле и включает в себя не только произнесённые тексты, но и обозначения состояния человека в целом.

В классификации Гюльдемана квотативы, или квотативные индексы, делятся на предикативные и непредикативные. К предикативным показателям квотатива относятся собственно «квотативные глаголы», предикаторы. К непредикативным — квотативные комплементайзеры или квотативные соединители (). Также вводится особый термин «квотативный маркер» для остальных типов непредикативного присоединения цитаты.

В том же исследовании выделяются следующие основные источники квотативных показателей:
 глаголы речи (например, «говорить», «рассказывать»)
 глаголы сравнения, инхоативные глаголы, глаголы действия .
 маркеры сравнения и образа действия 
 указательные местоимения (этот, тот)
 маркеры существования 
 местоимения, относящиеся к говорящему.

Гюльдеман уделяет особое внимание выражению квотатива через маркер сравнения, подобный английскому like, ср. And he’s like, “That’s great!” «А он такой, типа, “Это просто отлично!”». В исследовании разбираются примеры аналогичных маркеров в языках мандинка и гола.

Так, в языке мандинка существует квотативный маркер kó, который может выступать как в роли предикатора, так и в роли квотативного соединителя . Поскольку маркер сравнения имеет такую же фонетическую форму и появляется в этой же форме в составном союзе kó níŋ „как если бы“ (где níŋ — «если, когда; и, с»), Гюльдеман приходит к заключению, что возможно рассматривать маркер сравнения как источник квотатива, хотя традиционно считается, что маркер сравнения kó происходит из квотативной конструкции í sí à fó kó (2 лицо потенц. 3 лицо квот.) «как говорится; как» или просто í kó (2 лицо квот.)

Квотатив как показатель цитации в языках мира

В японском языке

Частица と 
Квотатив активно используется в японском языке. Для этого в предложение вводится специальная постпозитивная частица と „то“.

После частиц в конце предложения стоит глагол. Частица と может присоединять несколько типов глаголов.

1. Глаголы, обозначающие говорение (言う иу, 話す ханасу, 述べる нобэру, 硬る катару и т. п.)

2. Глаголы думания (思う омоу, 考える кангаэру — „думать“, 予想する ёсо:суру — „предполагать“)

3. Глаголы фиксирования информации (書く каку — „писать“, 記録する кирокусуру — „записывать“)

4. Глаголы передачи информации (伝える цутаэру и др.)

5. Реакции на принятую информацию (感じる кандзисуру — „чувствовать“). При таких глаголах придаточная часть оформляется союзом と言って　то иттэ.

В разговорной речи союз と то часто заменяется на って ттэ.

Служебное слово そう 
Сочетаясь с простыми формами прилагательных и глаголов (простое настоящее-будущее, прошедшее время), служебное слово そう　со: показывает передачу информации с чужих слов (говорят, что…).

Помимо такого употребления, используется конструкция типа . Эта конструкция используется в японском гораздо чаще, чем в русском, и может быть введена для обозначения любого объекта с более или менее эмоционально маркированным говорящим названием.

В грузинском языке 
В грузинском языке существует маркирование квотатива при помощи двух разных суффиксов, в зависимости от лица говорящего: -მეთქი для первого лица и -ო для второго и третьего лица.

Квотатив первого лица 
{|class="wikitable"
|მოხუცმა ||იტირა, ||როცა ||ვუთხარი, ||რომ ||თქვენი ||ვაჟიშვილი ||ჯარში ||უნდა ||წავიდეს||-მეთქი.
|-
|Mokhutsma||it’ira||rotsa||vutkhari||rom||tkveni||vazhishvili||jar-shi||unda||ts’avides||metki.
|-
|Он-ERG||плакать-AOR||когда||я сказал-AOR ему||что||твой||сын-NOM||в армию||должен||он идет-OPT||1 л. quot.
|-
|colspan=11|„Старик заплакал, когда я сказал ему, что его сын должен отправиться в армию“ букв. „что 'твой сын должен пойти в армию.'''“
|}

 Квотатив второго и третьего лица 
{|class="wikitable"
|კახეთწი ||კი ||ინტურისტის ||ექსკურსიას ||უნდა ||გაყვე||ო.
|-
|K’akhet-shi||k’i||int’urist’is||eksk’ursias||unda||gaqve||o.
|-
|В Кахети||но||Интурист-GEN||экскурсия-DAT||должен||ты сопровождать-OPT это||3 лицо quot.
|-
|colspan=7|«Но (сказали), что я должен был сопровождать экскурсию „Интуриста“ в Кахети» букв. «что 'ты должен сопровождать'»
|}

 Квотатив как показатель эвиденциальности в языках мира 

 В лезгинском языке 
В лезгинском языке показатель квотатива (Hearsay Evidential) -lda представляет собой редуцированный хабитуалис luhuda «говорит/говорят».

 В немецком языке 
Для передачи чужих слов в немецком языке используется особая глагольная форма конъюнктива (Konjunktiv I), например:

Frau Rieck, die unser Versteck natürlich kannte, hatte uns wissen lassen, dass ihrer Meinung nach die Gestapo noch einmal da gewesen sei. Sie habe sich im Treppenhaus aufgehalten, als sie zwei Männer vor unserer Wohnungstür entdeckte. «Suchen Sie die Deutschkrons?» hatte sie gefragt. Als die Männer bejahten, habe sie auf die zahlreichen Milchflaschen vor unserer Wohnungstür gewiesen und gesagt: «Sie sehen doch, dass die Deutschkrons verreist sind.» Dann seien die Männer wieder abgezogen [Deutschkron, 1997: 41].

В настоящее время форма используется довольно редко, только в официальной письменной речи, в разговорной и художественной речи практически не используется.

 В русском языке 
Некоторые исследователи считают, что в русском языке квотатив выражается при помощи вводных слов типа кажется, вроде, как будто, говорят. Так же некоторые из таких структур, как мол, де, дескать, а также выражений типа по сообщению…, как сказал один…'' Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв характеризуют как «квотативы», которые проявляются в тех случаях, если говорящий опирается на информацию, полученную от другого лица.

Примечания

Литература 
 
  — С. 552—572. 
 
 
 
 
 
   (Рецензия Д. Идиатова)

Ссылки 
 Категория эвиденциальности на сайте WALS

Лингвистическая типология
Грамматические категории глагола